Dreiheit (eine bestimmte Anordnung dreier Größen) steht für:
 Dreiheit (Heilige), in der Religion, siehe Drei heilige Frauen
 Dreiheit (Skulptur), in Berlin

Siehe auch:
 Dreieinigkeit, siehe Trinität
 Dreier
 Trias
 Triade
 Triumvirat